Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 225001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 19 września 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

225001-225100

225101-225200

225201-225300

225301-225400

225401-225500

225501-225600

225601-225700

225701-225800

225801-225900

225901-226000

Przypisy 

Lista planetoid 225001-226000